Anchusa macrophylla  puede referirse a:
Anchusa macrophylla descrita por Bornm. es la Anchusa strigosa subsp. macrophylla descrita por (Bornm.) H.Riedl
Anchusa macrophylla descrita por Lam. es la Anchusa azurea de Mill.

Referencias